Osoby
 Antoni Bolt (1891–1941) – polski polityk
 Feliks Bolt (1864–1941) – ksiądz, polski polityk
 Johann Friedrich Bolt (1769–1836) – niemiecki miedziorytnik i rysownik
 Robert Bolt (1924–1995)– angielski scenarzysta
 Usain Bolt (ur. 1986) – jamajski sprinter
 Zbigniew Bolt (1925-2017) – polski lekarz

Inne znaczenia
 Bolt – jednostka osadnicza w USA
 BOLT – przeglądarka
 Bolt Thrower
 Piorun (ang. Bolt) – amerykański film animowany
 Bolt (aplikacja mobilna) – oprogramowanie urządzeń mobilnych przeznaczone do pośredniczenia w transporcie osobowym i dostarczaniu źywności w dużych miastach